


Lista de mai jos conține localitățile din județul Botoșani.

Vezi și 
Județele României

Botoșani
Localități
 Listă, Localități